Вийем Белосян () — французский легкоатлет, специализируется в беге на 110 метров с барьерами.

Достижения 
Бронзовый призёр чемпионата мира среди юношей 2011 года. Чемпион Европы среди юниоров 2013 года. Победитель чемпионата мира среди юниоров 2014 года с новым мировым рекордом — 12,99. Он превзошёл предыдущий мировой рекорд Лю Сяна — 13,12.

В сезоне 2015 года занял 6-е место на Weltklasse in Karlsruhe и 2-е место на чемпионате Франции в помещении.

Был дисквалифицирован за фальстарт в предварительном забеге на Олимпийских играх 2016 года в Рио-де-Жанейро.

Родственная связь 
Является старшим братом французского футболиста Жанюэля Белосяна.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны с барьерами Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года